Aich heißen folgende Orte:

 Aich (Steiermark), Gemeinde in der Steiermark

Ortsteile in Deutschland:
 in Baden-Württemberg
 Aich (Aichtal), Ortsteil der Stadt Aichtal, Landkreis Esslingen
 Aich (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg
 Aich (Ravensburg), Stadtteil von Ravensburg, Landkreis Ravensburg
 Aich (Wangen im Allgäu), Stadtteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 in Bayern
 Aich (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg
 Aich (Altdorf), Ortsteil der Gemeinde Altdorf, Landkreis Landshut
 Aich (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim
 Aich (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut
 Aich (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut
 Aich (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim
 Aich (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Aich (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Aich (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Aich (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach
 Aich (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg
 Aich (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim
 Aich (Fürstenfeldbruck), seit 1978 Ortsteil der Stadt Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Aich (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn
 Aich (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Aich (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein
 Aich (Gstadt am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Gstadt am Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Aich (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding
 Aich (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein
 Aich (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting
 Aich (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising
 Aich (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach
 Aich (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Aich (Oberpframmern), Ortsteil der Gemeinde Oberpframmern, Landkreis Ebersberg
 Aich (Peißenberg), Ortsteil des Marktes Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau
 Aich (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau
 Aich (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein
 Aich (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Aich (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim
 Aich (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim
 Aich (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr i.NB, Landkreis Kelheim
 Aich (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising
 Aich (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land
 Aich (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein
 Aich (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Aich (Stiefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Aich (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding
 Aich (Theisseil), Ortsteil der Gemeinde Theisseil, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Aich (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein
 Aich (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Aich (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein
 Aich (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut
 Aich (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting
 Aich (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein

Gemeindeteile in Österreich:
 in Kärnten
 Aich (Gemeinde Althofen), Ort bei Althofen, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Aich (Gemeinde Bleiburg), Katastralgemeinde von Bleiburg, Bezirk Völkermarkt
 Aich an der Straße, Ortschaft in der Katastralgemeinde Hörtendorf, Bezirk Klagenfurt-Stadt
 Aich (Gemeinde Feldkirchen in Kärnten), Ort in Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen
 Aich (Gemeinde Grafenstein), Ort in Grafenstein, Bezirk Klagenfurt-Land
 Aich (Gemeinde Köttmannsdorf), Ort in Köttmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land
 Aich (Gemeinde Sankt Andrä), Ort Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg
 Aich (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortsteil von Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Aich (Gemeinde Schiefling), Ortschaft in Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land
 Aich (Gemeinde Spittal an der Drau), Ort in Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau
 Aich (Gemeinde Trebesing), Ort in Trebesing, Bezirk Spittal an der Drau
 Aich (Gemeinde Velden), Ort in Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land
 Aich (Gemeinde Völkermarkt), Ort in Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt
 Aich (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 in Niederösterreich
 Aich (Gemeinde Wolfsbach), Ort in Wolfsbach, Bezirk Amstetten
 in Oberösterreich
 Aich (Gemeinde Alberndorf), Ort in Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, 
 Aich (Gemeinde Bad Zell), Katastralgemeinde von Bad Zell, Bezirk Freistadt
 Aich (Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen), Ort in Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn
 Aich (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortsteil von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aich (Gemeinde Haigermoos), Ort in Haigermoos, Bezirk Braunau am Inn
 Aich (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft von Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis
 Aich (Gemeinde Nußdorf), Ort in Nußdorf am Attersee, Bezirk Vöcklabruck
 Aich (Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach), Ortschaft von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau
 Aich (Gemeinde Pitzenberg), Ort in Pitzenberg, Bezirk Vöcklabruck
 Aich (Gemeinde St. Georgen), Ort in St. Georgen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck
 Aich (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding
 Aich (Gemeinde Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen
 im Land Salzburg
 Aich (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung
 in der Steiermark
 Aich (Gemeinde Aigen), Ort in Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen
 Aich (Gemeinde Hitzendorf), Rotte in Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung
 Aich (Gemeinde Mühlen), Ortsteil von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark

historisch:
 Eich (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern (früherer Name)
 Doubí (Karlovy Vary), Stadtteil von Karlovy Vary, Tschechien (deutscher Name)
 Ay-sur-Moselle, Gemeinde in Lothringen, Frankreich (deutsch Aich an der Mosel)

Baulichkeiten:
 Schloss Aich, bei Bad Zell in Oberösterreich
 Europakloster Gut Aich, Benediktinerkloster bei St. Gilgen im Land Salzburg

Weiteres:
 Aich (Fluss), linker Zufluss des Neckars bei Oberensingen, Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Aich ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Aich (1824–1909), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Gründer der Stiftung Liebenau
 Arnt von Aich, Kölner Buchdrucker
 Bartholomäus Aich (17. Jhdt.), deutscher Organist und Komponist
 Heinrich Aich († 1590), Kölner Buchdrucker
 Johann von Aich, Kölner Buchdrucker
 Manohar Aich (1914–2016), indischer Bodybuilder
 Mohamed Aich (* 1981), algerischer Ruderer
 Priska Aich (1887–1943), ungarische Opernsängerin

AICH steht als Abkürzung für:
 Advanced Intelligent Corruption Handling im eDonkey2000-Netzwerk
 Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours, Cap Horniers (A.I.C.H.), eine ehemalige Vereinigung von Seefahrern, siehe Kap Hoornier

Siehe auch:
 Eich
 Aichach
 Aichbach

AICH